Алькала-дель-Валье () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 47 км². Население — 5319 человек (на 2010 год). Расстояние — 155 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Роке и Санта Мариа дель Валье.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El portal de los alcalareños de todo el mundo
 Página sobre los pueblos de la Serranía de Ronda
 Estadísticas de la Junta de Andalucía sobre Alcalá del Valle

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса